Wager steht für:

 Wager-Gletscher, auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Wager ist der Familienname folgender Personen:
 Bebo Wager (1905–1943), deutscher Widerstandskämpfer
 Charles Wager (1666–1743), britischer Admiral
 Henrik Wager (* 1969), britischer Rocksänger und Musicaldarsteller
 Kurt Wager (1911–1979), Ehrenvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Volkstanz
 Lawrence Rickard Wager (1904–1965), britischer Geologe
 Walter Wager (1924–2004), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch: 
 Vager